Monte Grande – miasto w Argentynie
 Monte Grande (góra) – na wyspie Sal, Republika Zielonego Przylądka